Schwitters ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Schwitters (1887–1948), deutscher Maler, Dichter, Werbegrafiker und Künstler
 Rolf Schwitters (1913–1989), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (DP)
 Roy Schwitters (* 1944), US-amerikanischer Physiker